Хёрт, Херт () — фамилия. Известные носители:

 Хёрт, Джон (1940—2017) — английский актёр.
 Хёрт, Миссисипи Джон (1892/93—1966) — американский кантри-блюз-певец и гитарист.
 Хёрт, Мэри Бет (род. 1946) — американская актриса.
 Хёрт, Тони (род. 1946) — новозеландский гребец.
 Хёрт, Уильям (1950—2022) — американский актёр.

См. также 
 Hurt
 Хурт
 Херст

Примечания